Lee County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lee County Courthouse (Alabama), ID-Nr. 73000353
 Lee County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 95001090
 Lee County Courthouse (Florida), ID-Nr. 89000196
 Lee County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001104
 Lee County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 76000777
 Lee County Courthouse (Mississippi), ID-Nr. 92000161
 Lee County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001729
 Lee County Courthouse (South Carolina), ID-Nr. 81000568
 Lee County Courthouse (Texas), ID-Nr. 75001998